

События

Классическая музыка 
 Иоганн Фридрих Фаш — Serenata Fwv B: 4 \ Beglückter Tag (написана ко дню рождения Екатерины Великой).
 Леопольд Моцарт — Concerto for Trombone in G major.

Опера 
 Флориан Леопольд Гассман — «Меропа» (Merope).
 Пьетро Алессандро Гульельми — опера-буфф «Сапожник-мощенник» ( по либретто Доменико Пиньятеро).
 Николо Йоммелли — «Фемистокл» (Temistocle).
 Джузеппе Скарлатти — опера-сериа «Кайо Марио» (Caio Mario, по либретто Гаэтано Роккафорте).
 Жан-Филипп Рамо — «Анакреон» (Anacréon, премьера).
 Эджидио Дуни — опера-комик «Художник, влюблённый в свою модель» ().

Родились 
 22 апреля — Алессандро Ролла, итальянский скрипач, композитор и педагог (умер в 1841).
 18 июня — Игнац Плейель, французский композитор и пианомастер, основатель фортепианной фабрики «Плейель», существующей и поныне (умер в 1831).

Умерли 
 27 марта — Ян Вацлав Антонин Стамиц, чешский композитор и скрипач, основоположник мангеймской школы, отец Карла Стамица и Антона Стамица (род. в 1717).
 23 июля — Доменико Скарлатти, итальянский композитор (род. в 1685).
 11 августа — Хосе Прадас Гальен (), испанский композитор.
 28 сентября — , итальянский скрипач и композитор (род. в 1696).
 11 октября — , немецкий органный мастер (род. в 1688).
 8 ноября — Пьер Прово (), немецкий органист и композитор (род. в 1697).
 дата неизвестна
 Лодовико Филиппо Лауренти (), итальянский композитор (род. в 1693).
 Балтазар Сиберер (), немецкий учитель и музыкальный педагог австрийского происхождения, один из первых учителей игры на органе Иоганна Эрнста Эберлина и Леопольда Моцарта (род. в 1679).
вероятно — Жан-Батист Массе (), французский виолончелист и композитор (род. около 1700).

См. также

Примечания